Братский сельский совет:

 Братский сельский совет — в Крыму.
 Братский сельский совет — в Херсонской области.